Le Malade imaginaire, pièce de théâtre écrite par Molière en 1673 et souvent adaptée.
 Le Malade imaginaire, téléfilm français de Claude Santelli sorti en 1971.
 Le Malade imaginaire (Il malato immaginario), film italien de Tonino Cervi sorti en 1979.
 Le Malade imaginaire, téléfilm français de Christian de Chalonge sorti en 2008.